Арара́т () — город в Австралии, в штате Виктория. На 2006 год население города составляет 8215. Город основан в 1857 году.

География 
Город расположен на юго-востоке Австралии, в 190 км к северо-западу от второго по величине города страны — Мельбурна.

Климат 
Город расположен в зоне умеренного морского климата по классификации Кёппена. Зимой температура воздуха лишь в отдельных случаях понижается до 0 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 592 мм.

Экономика 
Арарат лидирует в регионе по производству шерсти и говядины. Регион имеет ряд ветровых электростанций, имеющих долю в Национальном рынке электроэнергии страны.

Арарат также имеет службы здравоохранения; является региональным центром торговли. В городе находится тюрьма. Туризм является относительно небольшой, но значимой отраслью в Арарате.

Транспорт 
Арарат находится на стыке нескольких основных автомагистралей.

В 5 км к югу от города расположен региональный аэропорт общего назначения Арарат.

См. также 
 Города Австралии

Примечания 

 
Города Виктории